Naftali est un prénom hébraïque masculin proche de celui de Nephtali, dont le symbole est une biche.

Prénom 
Naftali Temu, athlète kényan
Naftali Hertz Imber, poète juif écrivant en hébreu
Naftali Bon, athlète kényan
Naftali Bennett, ex-homme d'affaires et millionnaire israélien
Naftali Herz Tur-Sinai, chercheur biblique
Naftali Zvi Yehuda Berlin, rabbin, orthodoxe
Naftali Trop, rabbin
Pascal Naftali Kondaponi, footballeur nigérian
André Elbogen ou André (Naftali) Elbogen

Orthographe différente 
Moshe ben Naphtali, scribe juif
Naphtali Herz Wessely, promoteur de la Haskala
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, dont le nom de plume est Pablo Neruda, poète chilien.
Neftali Feliz, joueur de baseball dominicain
Neftalí Rivera,  joueur portoricain de basket-ball.
Neftali Soto, joueur de baseball portoricain
Naphtalie Théo Klein, rabbin

Voir aussi 

Hirsch
Henri (prénom)
Zvi

Homonymie de prénom